Celestial – album zespołu Isis
 Celestial – album zespołu RBD